Mayne puede referirse a:

Personas 

 Paddy Mayne (Robert Blair Mayne), militar, abogado y miembro cofundador del SAS.
 Kenny Mayne, periodista deportivo y presentador de ESPN.
 Joan Mayné, escultor español y exdirector de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.
 Thom Mayne, arquitecto y profesor estadounidense y ganador del premio Pritzker.
 Cutbert Mayne, presbítero inglés, considerado santo por la Iglesia Católica.

Lugares 

 Isla Mayne, isla rústica de 21 kilómetros del grupo meridional de las Islas del Golfo.